Пло́тников (Пло́тникова) — русская фамилия, а также топоним.

Известные носители

А

Б

В 
 Плотников, Вадим Вячеславович (род. 1968) — советский и украинский футболист.

Г 
 Плотников, Геннадий Иванович (1937—2012) — советский и казахстанский футбольный тренер.

Д

Е

И 
 
 Плотников, Игорь Леонидович (род. 1982) — российский пловец-паралимпиец.

К 
 Плотников, Кирилл Никанорович (1907—1994) — советский экономист, член-корреспондент РАН.

М 
 Плотников, Максим Дмитриевич (род. 1998) — белорусский футболист.

К 
 Плотников, Константин Никанорович (1862—?) — педагог-историк, писатель, противораскольнический миссионер, исследователь раскола Русской церкви.

М

Н

П 
 
 Плотников, Пётр Сергеевич (род. 2003) — российский автогонщик.
 Плотников, Прокофий Абрамович (1868—?) — депутат Государственной Думы Российской империи III созыва.

Р 
 Плотников, Роман Павлович (род. 1976) — полковник ФСБ России.

С

Ф

Ю



Топоним 
 Плотников — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области России.
 Плотников 1-й — хутор в Даниловском районе Волгоградской области России.

См. также 
 Плотников переулок
 Плотниковка
 Плотниково
 Плотник
 Плотницкий

Примечания